Буты́рский райо́н — район в Северо-Восточном административном округе города Москвы. Району соответствует внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Бутырский. Территория района расположена к северу от Третьего транспортного кольца между железными дорогами Савёловского и Ленинградского направлений. Один из старых районов Москвы (упоминается с 1700 года).

Происхождение названия 
Название района сложилось исторически: в старину «бутырками» называли небольшие селения, отделённые от города лесом или полем

История

Давние времена 
Первое упоминание о Бутырках относится к XIV веку, ко временам Ивана Калиты. Через нынешнюю Бутырскую улицу проходил древний путь в Дмитров. Здесь находилась пригородная деревня Бутырка (Бутыркино), принадлежавшая боярину Никите Романовичу Захарьину, деду первого царя из рода Романовых — Михаила Фёдоровича. В 1623 — 24 годах она перешла к его сыну, боярину Ивану Романову.

В Бутырках была выстроена деревянная церковь Рождества Богородицы, с тех пор деревня стала называться село Рождествено на Дмитровской дороге.

В 1667 году село Бутыркино было отдано «под селитьбу» солдатам старейшего на Руси Бутырского полка.

В составе Москвы 
В 1742 году город вплотную придвинулся к Бутырской солдатской слободе. У начала Бутырской улицы проходил Камер-Коллежский вал с заставой, также именовавшийся Бутырской. В 1767 году военное ведомство передало слободу в ведение полиции. Сенат включил Бутырскую слободу в состав города, причислив к 5-й Сущевской части и разбив на два квартала. К 1808 году слобода располагалась на 807 гектарах земли, принадлежавшей церкви, в ней располагалось 134 дома. После Отечественной войны 1812 года слобода превратилась в дачную местность. Здесь располагались дачи Н. И. Бестужева, Д. Ф. Репниной, князя Долгорукова.

XIX век 
В 1823 году за Бутырской слободой была основана учебно-опытная база Московского высшего зоотехнического института «Бутырский хутор». После открытия в 1865 году Петровской земледельческой и лесной академии (ныне Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева) оживилось дачное строительство, а движение настолько возросло, что в 1886 году городские власти пустили от Бутырской заставы до академии паровой трамвай. В 1899 году к Бутыркам подошла линия первого московского электрического трамвая. К этому же году был построен Савёловский вокзал.

После Великой Отечественной войны 
После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на территории Бутырского хутора началось массовое строительство 3 — 5-этажных жилых зданий в комплексе с объектами промышленности, торговли и культуры. На месте бывших проездов Бутырского хутора возникли новые современные улицы: Гончарова (это название улица получила в 1958 г.), Добролюбова (1958 г.), Руставели (1958 г.), Фонвизина (1958 г.), Яблочкова (1958 г.), Милашенкова (1964 г.).

Население

Границы 
Границы района проходят по трём участкам железных дорог — Октябрьской, Савёловской и Рижской, что нашло отражение в его гербовом знаке.

Транспорт 
В районе расположены станции метро , , , , , станции монорельса  и , Савёловский вокзал, железнодорожные платформы Тимирязевская, Останкино, также вплотную к району примыкают платформы Москва-Станколит и Дмитровская.
По территории района проходит около десятка  автобусных и электробусных маршрутов.

Современность 

Значительную часть территории района занимает промзона «Огородный проезд», в которой расположена бо́льшая часть из двухсот предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных в районе. Крупных и средних предприятий — 64, среди них предприятия пищевой промышленности: завод «Карат» (производитель плавленных сыров), Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Останкинский завод бараночных изделий, предприятие по выпуску мороженого Baskin Robbins (бывший Хладокомбинат № 9); ранее на территории района размещались крупные машиностроительные заводы «Станколит» и «Борец» а также Останкинский молочный комбинат, Хлебозавод № 9, Останкинский пивоваренный завод.

Достаточно развита сеть предприятий потребительского рынка и услуг. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей составляет по продовольственной сети 198 %, по непродовольственной — 820 %.

В районе функционируют 6 общеобразовательных школ, 1 вечерняя школа, спортивная школа, 2 колледжа, институт права, медицинское училище, финансово-экономическая школа, 15 детских дошкольных учреждений, 2 библиотеки, культурно-досуговый центр «Ключ», детская и молодёжная театральная студия «Золотой ключик», театр-студия под руководством Вячеслава Спесивцева, 6 медицинских учреждений. На улице Яблочкова имеется велодром класса «А», где готовятся спортсмены международного класса по велоспорту.

Среди общественных организаций района — Совет ветеранов войны и труда, региональная общественная организация инвалидов «Берегиня XXI век», местная районная общественная организация инвалидов. Действующие учреждения социальной защиты: Управление социальной защиты населения Бутырского района, муниципальный центр «Гармония», комплексный центр социального обслуживания «Бутырский», отделение Пенсионного фонда.

Зеленые зоны

Гончаровский парк 

Парк занимает площадь около 6,2 га и располагается по адресу: улица Руставели, владение 7. Свое название получил по имени проходящей рядом с ним улицы Гончарова, в свою очередь названной в честь русского писателя XIX века Ивана Александровича Гончарова. Парк был полностью обновлен в 2013 году. Его проект разрабатывало архитектурное бюро «Проект Меганом» под руководством Юрия Григоряна. У Гончаровского пруда установили шезлонги. В прогулочной зоне парка обновили пешеходные и велодорожки и установили вдоль них новые скамейки. Для детей открыли две детские площадки – для детей помладше и постарше. В северной части парка установили тарзанку. Спортивная зона Гончаровского парка состоит из волейбольной площадки, поля для игры в мини-футбол, где зимой заливают каток, а также воркаут-зоны с турниками и тренажерами на различные группы мышц. В центральной части зоны отдыха построили шахматную беседку, вмещающую одновременно до 40 игроков. В южной части парка, рядом с улицей Руставели установили сцену для выступлений, где проводятся праздничные мероприятия района.

Яблоневый сад 
Парк площадью 3,9 гектаров располагается на пересечении улиц Яблочкова и Руставели. Во второй половине XX века на этой здесь располагались дачные дома с яблоневыми садами, но после их сноса территория много лет оставалась в запущенном состоянии – была завалена мусором и заросла бурьяном. В 2016-2018 годах по просьбе местных жителей яблоневый сад был обновлен. Территорию расчистили, вырубили сухие и погибшие деревья, проложили новые пешеходные аллеи из лиственницы и разноцветной брусчатки, а также асфальтированные дорожки для велосипедистов. В саду был уложен новый газон площадью почти 25 тысяч квадратных метров и дополнительно высажены цветники, кустарники и деревья – новые яблони, липы, дубы, клёны, рябины и черемухи. В процессе обновления были также сохранены почти все старые яблони. В парке обустроили зоны отдыха с деревянными скамейками и скамейками с навесами от дождя и солнца, три спортивные площадки с тренажерами и турниками, а также две площадки для выгула собак с оборудованием для дрессировки – балансирами, бумом, горкой и шиной.

Бульвар на улице Добролюбова 
Бульвар длиной около 660 метров протянулся вдоль улицы Добролюбова от Огородного проезда до улицы Руставели. В его центральной части, напротив домов 19 и 20, располагается бюст советскому политическому деятелю Сергею Мироновичу Кирову. В 2018 году бульвар был обновлен. Здесь заменили покрытие аллеи – выложили его плиткой с узором в виде черных квадратов. Вдоль аллеи установили новые скамейки и стенды, иллюстрирующие историю Бутырского района. Входные группы прогулочной зоны украсили цветниками в форме чаш.

Образование

Среднее образование 
На территории района расположены 6 школьных учебных корпусов в рамках образовательного комплекса "Школа № 1236 им. С.В. Милашенкова":
 УК № 230
 УК № 250
 УК № 252
 УК № 963
 УК № 968
 УК № 1236

Дошкольное образование 
Всего в Бутырском районе действуют 10 детских садов.

Высшее образование 
Институт Прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина

Инфраструктура 
Хорошо развита инфраструктура района. Имеются пять станций метрополитена: «Савёловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская», «Фонвизинская» и «Бутырская». Три железнодорожные станции: «Тимирязевская», «Останкино» и «Москва-Савёловская», один вокзал — Савёловский, по территории проходят маршруты 9-ти автобусов, функционирует монорельсовая транспортная система. Основными транспортными магистралями являются улицы: Руставели, Яблочкова, Милашенкова, Фонвизина, Добролюбова, Огородный проезд.

Символика района 

Гербовая эмблема района утверждалась распоряжениями префекта № 95 (от 28 января 1998 года) и № 819 (от 4 апреля 2002 года).

Официальные описание гербовой эмблемы района 
В щите московской формы узкие серебряно-чёрные компонованные кайма и левая перевязь. В верхнем зелёном поле золотая дубовая ветвь с тремя листьями и двумя желудями. В нижнем красном поле золотой оглядывающийся кентавр, стреляющий из золотого лука. Под щитом на золотой ленте надпись чёрными буквами «Бутырский».

Объяснение 
Кайма и перевязь символизируют железнодорожные пути, окаймляющие территорию района. Дубовая ветвь в зелёном поле указывает на большое количество зелёных насаждений в районе и напоминает о сельскохозяйственном прошлом местности. Золотой оглядывающийся кентавр в красном поле символизирует память о Бутырском полке, поскольку именно это изображение помещалось на знамени полка, размещавшемся в XVI веке в Бутырской слободе. Впоследствии изображение кентавра стало символом Бутырской слободы.

Достопримечательности 

 Памятник плавленому сырку «Дружба» (скульптор Щербаков, установлен в 2005 году в Огородном проезде у фасада корпуса завода «Карат»).
 Памятник Сергею Мироновичу Кирову на пересечении улицы Добролюбова и Огородного проезда (скульптор Томский, установлен в 1988 году).
 Памятник Герою Советского Союза Сергею Милашенкову во дворе школы № 1236.
 Гончаровский парк.
 Жилые дома 1940-х годов постройки вокруг Гончаровского парка (ул. Руставели 1/2, 3, 9 («дом с фонтаном»), ул. Гончарова, 13).

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Бутырского района на портале СВАО
 Официальный сайт внутригородского муниципального образования «Бутырское»
 Сайт Бутырского района Северо-Восточного административного округа г. Москвы
 Интернет-газета «Бутырские новости»